Лаймбах:

 Лаймбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Лаймбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.
 Лаймбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Арвайлер.
 Лаймбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Лаймбах — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.